Села:
 Велика Діброва — Львівська область, Яворівський район
 Велика Діброва — Сумська область, Недригайлівський район